Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди мужчин 1935 года прошёл 16-17 февраля на стадионе Frogner Stadion в Осло (Норвегия). В нём приняли участие 20 спортсменов. На заключительную дистанцию 10 000 м допускались спортсмены по итогам 3-х дистанций. Чемпионом мира во второй раз стал норвежец Михаэль Стаксруд.

Результаты 

  * = с падением 
 NC = не отобрался на заключительную дистанцию

Ссылки  
 Результаты на SchaatsStatistieken.nl

Февраль 1935 года
Спорт в Норвегии в 1935 году
Международные соревнования по конькобежному спорту в Норвегии
Международные спортивные соревнования в Осло
Чемпионаты мира в Норвегии
Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье (мужчины)